Dalkut ( ) je vesnice a správní okrsek (vilájet) v guvernorátu Dafár na jihozápadě Sultanátu Omán. Nachází se přibližně 120 kilometrů jihozápadně od Salály.

Obyvatelstvo 
Podle oficiálních údajů vzrostl počet obyvatel vilájetu Dalkut meziročně v letech 2003 až 2008 průměrně o 3,3 %, při čemž složená roční míra růstu podílu původních obyvatel vzrostla o 2,2 %, složená roční míra růstu přistěhovalců stoupla o 10,1 %.

Odkazy

Reference 

Sídla v Ománu
Vilájety v Ománu